Прудки — деревня в Омском районе Омской областиРоссии. Входит в состав Богословского сельского поселения. Население  чел. () .

История 

В 1982 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Лесопитомник переименована  в Прудки.

В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области»  деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Богословское сельское поселение».

География 
Прудки расположены в лесостепной зоне среднего течения реки Иртыш, по берегу нижнего течения реки Омь.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 44 человек мужчин — 26, женщин — 18	(59,1 и 40,9 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % от общей численности населения в 40 чел. .

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
	

Населённые пункты на реке Омь
Населённые пункты Омского района